James "Grizzly" Adams (1812-1860) è stato un esploratore e cacciatore statunitense. Al personaggio sono ispirate varie opere:

The Life and Times of Grizzly Adams – romanzo del 1972 di Charles E. Sellier Jr.
The Life and Times of Grizzly Adams – film statunitense del 1974 diretto da Richard Friedenberg
Grizzly Adams (The Life and Times of Grizzly Adams) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1977 al 1978